Normanton :

Lieux 
 Normanton (Queensland) en Australie
 Normanton (Yorkshire) en Angleterre
  en Angleterre
 Normanton (Rutland) en Angleterre

Personnalité 
 Helena Normanton (1882-1957) première femme ayant exercé au barreau en Angleterre